La Taça da Liga 2022-2023, conosciuta anche come Allianz Cup 2022-2023 per ragioni di sponsorizzazione, è la 16ª edizione del torneo, iniziato il 17 novembre 2022 e termineto il 28 gennaio 2023. Il  ha vinto il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Formula 
Per questa stagione è stato creato un nuovo format che prevede la partecipazione di 34 squadre, 18 provenienti dalla Primeira Liga e 16 dalla LigaPro (le seconde squadre non sono ammesse), suddivise in otto gironi da quattro squadre. A superare il turno saranno le prime di ogni gruppo e si affronteranno in quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti
Le seguenti squadre sono qualificate per la competizione. Le squadre riserve non sono ammesse.

Partite

Fase a gironi 
Il sorteggio è stato effettuato il 23 settembre 2022.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 dicembre 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 dicembre 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 dicembre 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 dicembre 2022

Final four

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 gennaio 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 gennaio 2023

Finale

Note

Voci correlate 
 Primeira Liga 2022-2023
 Taça de Portugal 2022-2023

Collegamenti esterni 
 
 Taça da Liga su zerozero.pt.

Calcio nel 2023
Calcio nel 2022
Competizioni calcistiche portoghesi